Collisella paradigitalis är en snäckart som först beskrevs av Fritchman 1960.  Collisella paradigitalis ingår i släktet Collisella och familjen Lottiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
paradigitalis